Campi puede referirse a:

 Campi, comuna y población de Francia, en la región de Córcega.
 Campi, Carles Campón Brugada (1973- ), productor musical, músico e ingeniero de sonido español.
  Campi, Martín Campilongo (1969- ), comediante, actor e imitador argentino.
 CaMPI (Catalis y MarcoPolo Integrados), software de código abierto.
 Campi Bisenzio, localidad italiana de la Ciudad metropolitana de Florencia, en la región de Toscana.
 Campi Salentina, localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia.